Le prince Teriʻitua Tuavira Pomare, baptisé prince Joinville Pomare, né le  à Papeete, au royaume de Tahiti, et mort le  dans la même ville, est un membre de la famille royale tahitienne, la maison Pomare, dernier fils de la reine Pomare IV de Tahiti.

Il vit à l’époque du Protectorat français sur le royaume de Tahiti (1842-1880).

Naissance et titulature 
Tuavira Joinville est le dernier fils de Pomare IV, reine de 1827 à 187,  et d’Ari'ifaite a Hiro, prince consort, cousin germain de la reine.

Le prénom Joinville lui a été donné par le gouverneur français Lavaud en l'honneur d'un des fils du roi Louis-Philippe . Les Tahitiens ont traduit ce prénom de Joinville par Tuavira.

Une éducation française 

À l'âge de 15 ans, à la demande de sa mère et en accord avec le gouverneur de La Richerie, il fait partie d’un groupe de jeunes aristocrates polynésiens, envoyés en France afin de parfaire leur éducation. Son séjour en France dure de 1862 à 1865.

Ceci lui donne une bonne connaissance de la langue française et il a aussi été élève interprète aux affaires indigènes.

Mariage et descendance 

En , il épouse une métisse, Isabelle Shaw, fille non reconnue d'un commerçant anglais et d'une femme de Moorea. Pour couvrir cette mésalliance, la reine Pomare IV, d'abord opposée à cette union, fit inscrire, dans le contrat de mariage, Isabelle avec le titre de « princesse ».

De cette union morganatique naît un fils unique, le prince Teri'ihinoiatua Pomare, aussi connu sous le nom de prince Hinoi (1869-1916).

Ascendance

Notes et références

Bibliographie

Articles connexes 
 Famille Pomare
 Polynésie française
 Histoire de la Polynésie française
 Personnalités de Polynésie française

Naissance en décembre 1847
Décès en avril 1875
Souverain tahitien
Histoire de la Polynésie française
Pōmare IV
Décès à 27 ans